ТШП — многозначная аббревиатура:
 ТШП — термостойкий шлем пожарного
 ТШП — технология швейного производства
 ТШП — товары широкого потребления

См. также 
  — аббревиатура латиницей